Кратет (комедіограф) — відомий давньогрецький комедіограф, попередник Аристофана.
 Кратет Фіванський (застар. Кратес, IV ст. до н.е. — III ст. до н.е.) — давньогрецький філософ — кінік.
 Кратет (Кратес) Малльський — давньогрецький філософ - стоїк та граматик, глава пергамської граматичної школи. Відомий також під ім'ям Кратет Пергамський.